Hå, een gemeente in Noorwegen
 Ha!, een album van Farhad Darya uit 2008
 Ḥāʾ, حااء, de 6e letter van het Arabische alfabet
 Hāʾ, هاء, de 26e letter van het Arabische alfabet
 ha, de afkorting van hectare
 ha, de afkorting van hectoannum, 100 jaar, een eeuw in de archeologie 
 HA, de afkorting van Harlingen op vissersschepen uit die stad
 HA, de afkorting van hypertensio arterialis, oftewel hypertensie